Hertz – unità di misura della frequenza
 Hertz – cratere lunare
 16761 Hertz – asteroide

Persone
 Alfred Hertz – direttore d'orchestra tedesco
 Gustav Hertz – fisico tedesco 1887-1975
 Heinrich Rudolf Hertz – fisico tedesco 1857-1894
 Robert Hertz – antropologo francese
 Noreena Hertz – economista britannica

Aziende
 Hertz – azienda statunitense di autonoleggio

Altri progetti